Estigarribia bezeichnet:
 Stadt und der Distrikt in Paraguay im Departamento Caaguazú, siehe Doctor Juan Eulogio Estigarribia
 eine Ortschaft Ortschaft im Departamento Boquerón, Paraguay, siehe Mariscal Estigarribia

Estigarribia ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio de la Cruz Estigarribia († 1870), paraguayischer Militär
 José Félix Estigarribia (1888–1940), paraguayischer Militär und Politiker
 Marcelo Estigarribia (* 1987), paraguayischer Fußballspieler